MacIver ist der Familienname folgender Personen:

 Charles MacIver (1866–1935), britischer Segler
 Charles R. MacIver (1890–1981), britischer Segler
 Robert MacIver (1882–1970), US-amerikanischer Soziologe
 Ross MacIver (* 1999), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Maciver